Tenné (иногда используется tenny или tawny; на русский язык переводится как оранжевый) — нетрадиционная тинктура в геральдике. Используется в английской, французской, реже в остальных западноевропейских системах.

В различных геральдических системах носит название tenné (или производные от этого слова), которое происходит от танина. Танин использовался для дубления кожи, данный цвет в гербах первоначально использовался для графической передачи цвета кожи, в том числе дублённой. Данная тинктура объединяет коричневый и оранжевый цвета. Иногда оранжевый цвет выделяют в отдельную тинктуру (чаще всего во французской геральдике), в таком случае он называется просто «оранжевым», а под tenné подразумеваются различные оттенки коричневого.

Шраффировка 

Графически изображался в виде пересекающихся диагональных линий.

В современной геральдике показывается пересекающимися диагональными линиями справа, как зелень, и вертикальными линиями, как красный.

Символика цвета 
В трактатах по геральдике упоминается ещё коричневый цвет, а вернее, два его оттенка, используемых при описании гербов:

 Цвет корицы (светло-коричневый) — изредка используется в английской геральдике. Англичане, если речь идёт о гербах принцев, называют его «головой дракона». Если речь шла о простых дворян-джентльменов, то называли — гиацинтом. На рыцарских турнирах он символизировал несгибаемую волю и самообладание в любви. На латыни этот цвет назывался «puniceum», ему приписывали знак планеты (восходящий знак, Голова Дракона).
 Горчичный (цвет львиной шерсти) — тёмно-коричневый цвет, использовался с древнейших времён, особенно в Англии. В этот цвет окрашивали знаки отличия незаконнорожденных детей дворян или же дворян утративших своё благородство.

Этот цвет на латыни назывался «fulvus» или жёлто-коричневый (как шкура льва), на французском он именовался «minime claire» или «светло-коричневый цвет монашеской рясы младших братьев францисканцев».

Практическое применение 
В английской геральдической системе наряду с металлами, финифтями и мехами встречается особая группа второстепенных тинктур (), куда включают и tenné. Хотя данная тинктура часто упоминается в книгах о западноевропейской геральдике, его появление на практике довольно редко. В своей работе Артур Чарльз Фокс-Дэвис утверждал, что tenné было, вероятно, изобретением Нового времени, появившимся в теоретических книгах по геральдике и не имеющим почти никакого практического применения. «Оксфордский справочник по геральдике» цитирует английский трактат конца XIV века, утверждающий, что в дополнение к двум металлам и пяти финифтям, цвет под названием tawny был создан и использовался в Священной Римской Империи и во Франции. Также данная работа цитирует книгу «The Accendance of Armory» (1562), которая отвергает существование подобной тинктуры, считая её результатом ошибки, которая попала в теоретическую геральдику.

В гербах данная тинктура встречается очень редко. На бывшем гербе Уэст-Йоркшира (1975-1986) термин tenne применялся при описании цвета верхней половины левого льва-щитодержателя. В Австралии, в гербе Северной Территории, изображения на гербовом щите символизируют наскальную живопись австралийских аборигенов, цвет гербового щита описывается как tenny, что подразумевает цвет скалы. Цвет поля щита герба французского муниципалитета  описывается термином tenné.

В геральдике армии США под tenne подразумевается ярко-оранжевый цвет, который используется в гербах Корпуса Связи и его подразделений. В гербе 1-го кавалерийского полка цвет поля щита, на котором изображён золотой дракон, описывается как «tenné (драгунский жёлтый)» (). В гербах остальных кавалерийских частей подобный цвет может описываться и как tenné, и как оранжевый.

На основании этих сведений, весьма пространных и противоречивых, можно считать эти два цвета не чем иным, как оттенками оранжевого.

Примечания 

Тинктуры